Petrelius är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Albert Petrelius (1865–1946), finländsk arkitekt
 Gustaf Albert Petrelius (1836–1910), finländsk affärsman och donator
 Hans Petrelius (1918–2000), svensk sjömilitär
 Johannes Petrelius (1685–1745), svensk präst, riksdagsman och släktforskare
 Rickard Petrelius (född 1955), svensk filmregissör, dokumentärfilmare, fotograf och filmproducent
 Torsten Petrelius (1918–2005), svensk veterinär